Баррейринья () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Паринтинс. Население составляет 27 355 человек на 2010 год. Занимает площадь 5 750,56 км². Плотность населения — 4,76 чел./км².

История 
Город основан в 1935 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Паринтинс
 на востоке — муниципалитет Паринтинс
 на юго-востоке — штат Пара
 на юге — муниципалитет Мауэс
 на западе — муниципалитет Боа-Виста-ду-Рамус
 на северо-западе — муниципалитет Урукуритуба

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:5750,56

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 30 658 жителей.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 5 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас